Ya, YA eller ya kan avse: 

 YA – svensk lokaltidning för Ystads, Simrishamns, Tomelillas, Skurups och Sjöbos kommuner, se Ystads Allehanda
 YA – kyrillisk bokstav, se Я
 yA – yoctoampere
 YA – yottaampere